Leche puede hacer referencia a:
 La leche, secreción nutritiva de color blanquecino opaco producida por las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos.
 La leche humana o leche materna; el alimento natural producido por la mujer para nutrir a su hijo recién nacido.
 La leche en polvo, leche pasteurizada deshidratada.
 La leche descremada o leche desnatada; leche a la que se le ha eliminado la grasa.
 La leche evaporada, concentrado de leche debido a la evaporación de un 60% del agua.
 La leche escaldada, leche que ha sido hervida hasta llegar a temperaturas de 82°C.
 La leche de cabra, subproducto del ordeñe de los mamíferos del género Capra.
 La leche de burra, leche que procede de las burras o las asnas.
 La leche de yegua, leche extraída de la hembra del caballo.
 La leche de bruja, secreción temporal de los pezones de un recién nacido.

Asimismo, puede referirse a otros tipos de bebidas, que no son de origen animal:
 La leche de almendra, bebida elaborada principalmente con pasta de almendras.
 La leche de coco, ingrediente empleado en las cocinas de Asia y El Caribe como base de platos y salsas, obtenido del coco.
 La leche de grano o bebida de cereal; bebida hecha a partir de granos o harina fermentada.
 La leche de arroz, bebida hecha de granos de arroz.
 La leche de soja, bebida elaborada a partir de granos de soja.
 La leche de magnesia, otro nombre para el hidróxido de magnesio.
 La leche de amapolas, bebida o sopa tradicional de Lituania.
 La leche merengada, bebida a base de leche y clara de huevo.
 La  leche de café, bebida hecha de leche con sabor a café.
 La leche vegetal, suspensión de material vegetal disuelto y desintegrado en agua.
 La leche de pantera, un tipo de cóctel.

También, puede hacer referencia a:
 La leche malteada, polvo que contiene malta de cebada, harina de trigo y leche en polvo.
 La leche frita, dulce de harina cocida con leche y azúcar hasta que espesa.
 La leche helada, producto lácteo servido generalmente como postre.

Además, puede referirse a:
 Leche, miniserie humorística colombiana producida por Caracol Televisión y emitida en 1996.
 Leche (1993), tercer álbum de la banda de rock mexicana Fobia.
 Leche (1999), quinto álbum de estudio del dúo argentino Illya Kuryaki and the Valderramas.
 La leche de luna, sustancia blanca y cremosa que se encuentra en el interior de las cuevas.

Páginas de desambiguación